Despair může znamenat:

 anglicky zoufalství, beznaděj
 Despair (americká hudební skupina) – americká hardcorová kapela
 Despair (německá hudební skupina) – německá speed/thrash metalová kapela
 Despair (ruská hudební skupina) – ruská gothic metalová kapela